Сэр Марк Аурель Стейн (; 26 ноября 1862 — 26 октября 1943) — венгерский путешественник и этнограф, который — наряду со Свеном Гедином и П. К. Козловым — в XX веке внёс наибольший вклад в исследование Восточного Туркестана. Автор книг и статей, написанных по результатам экспедиций. Дядя физико-химика Андраша (Эндрю) Келлера.

Биография 

Стейн родился в Будапеште, в еврейской семье, но практически всю жизнь работал на британское правительство, в том числе с разведывательными целями. Начинал карьеру в лахорской Школе востоковедения, где в 1892 г. подготовил к публикации на санскрите единственный сохранившийся староиндийский исторический трактат — «Поток царей» Кальханы. До 1900 г. работал над английским переводом этого произведения.

В том же году Стейн, вдохновлённый примером Свена Гедина, впервые наведался в Восточный Туркестан и дошёл по «Шёлковому пути» до Хотана. Эта вылазка стала прелюдией к знаменитому путешествию 1906—08 годов, в ходе которого Стейн отморозил и потерял несколько пальцев на правой ноге. Месяцы лишений были вознаграждены — Стейну удалось установить маршруты караванных путей, которые связывали Европу с Китаем во времена Римской империи.

При исследовании лоуланьских древностей Стейн обнаружил тексты на неизвестных дотоле тохарских языках и наткнулся на европеоидные мумии их предполагаемых носителей (см. таримские мумии). Перебравшись через пустыню Такла-Макан, близ Дуньхуана путешественник обнаружил Пещеру тысячи будд, а в ней — ок. 40 000 бесценных Дуньхуанских рукописей, включая древнетюркскую «Книгу гаданий» и древнейшую в мире печатную книгу «Алмазная сутра». Часть раннебуддийских фресок он снял и перевёз в Музей азиатских древностей в Нью-Дели.

Итоги экспедиции Стейна взбудоражили учёную общественность Европы, а король даровал ему в 1912 г. рыцарский титул. Тогда же он разоблачил некого Ислама Ахуна, который мистифицировал учёных новодельными «греко-буддийскими» рукописями на бересте. В 1913—18 и 1930 гг. Стейн вновь путешествовал по Восточному Туркестану, хотя с годами сфера его интересов смещалась к юго-западу — в сторону древнего Кушанского царства.

В последние годы жизни Стейна занимали два вопроса — греко-буддийские древности и восточные пределы продвижения войск Александра Македонского. Его труды способствовали прояснению маршрута македонской армии в Индии. Умер он во время подготовки путешествия в Афганистан и был похоронен в Кабуле.

Библиография 
 
 Древний Хотан. — В 2-х т. — 1907.
 Сериндия. — В 5-ти т. — 1921.
 Внутренняя Азия. — В 4-х т. — 1928.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в Будапеште
Путешественники Венгрии
Географы Венгрии
Путешественники в Китай
Путешественники Великобритании
Этнографы Венгрии
Археологи Венгрии
Археологи Великобритании
Иммигрировавшие в Великобританию из Венгрии
Лауреаты премии Бака